Hieronder zijn gegevens van lettertypen verzameld in een tabel.

Zie ook 
Unciaal

 Lijst van lettertypen
Lettertypen